V historii používalo jméno Anna Těšínská několik osob:
Anna Těšínská († 1367) – dcera Kazimíra I. Těšínského
Anna Těšínská († 1420) – dcera Přemysla I. Nošáka
Anna Bělská († po 1452) – manželka Boleslava II. Těšínského
Anna Těšínská († před 1564) – dcera Václava III. Adama Těšínského